Фурт-ан-дер-Тристинг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Баден.  Население составляет 819 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 64,24 км². Официальный код  —  3 06 09.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Зеевальд (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 Партия Furth Aktiv занимает 5 мест.
 СДПА занимает 1 место.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии